«Ночь без птиц» () — художественный фильм (мелодрама), снятый на Рижской киностудии в 1979 году.

Сюжет 
Илзе и Янис знали друг друга всю жизнь. С самого детства в посёлке их дразнили женихом и невестой, и свадьба молодых людей ни для кого не стала сюрпризом. Но совместная жизнь оказалась слишком сложной и тяжёлой для обоих. Постоянные упрёки и недоверие Яниса сближают Илзе с Тобиасом, дирижёром местного хора. Не видя смысла в своём браке, они  со скандалом расходятся. Янис уезжает в Ригу, а Илзе остается жить с Тобиасом и рожает сына. Через несколько лет Янис возвращается в посёлок, он всё ещё любит свою Илзе, но не может простить её измену. Все меняется после смерти любовника Илзе, который больше не стоит между супругами…

В ролях 
 Лилита Озолиня — Илзе
 Улдис Думпис — Янис
 Имантс Скрастиньш — Тобиас
 Аквелина Ливмане — Паула
 Карлис Себрис — председатель колхоза
 Эвалдс Валтерс — Кракштис
 Майя Ренскумберга — Дзинтра
 Люция Баумане — Кракштиене
 Юрис Каминскис — Крист
 Эрика Ферда — жена председателя

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Гунар Цилинский
 Авторы сценария: Гунар Цилинский, Эгонс Ливс
 Оператор: Гвидо Скулте
 Художник: Улдис Паузерс
 Композитор: Имантс Калныньш
 Звукорежиссёр: Глеб Коротеев

Ссылки 
 Описание фильма «Ночь без птиц»

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы Гунара Цилинского
Экранизации произведений Эгонса Ливса
Фильмы на латышском языке